Der Ausdruck Schieferbergwerk bezeichnet allgemein den Ort des Schieferbergbaus.

Im Besonderen nennt man Schieferbergwerk
 Deutsches Schieferbergwerk, Museum in Mayen
 Verbundbergwerk Magog-Gomer-Bierkeller, Schmallenberg, Hochsauerland
 Schieferwerk Lotharheil, Geroldsgrün
 Besucherbergwerk Fell, historisches Dachschieferbergwerk in Fell (Mosel)
 Landesplattenberg, in Engi, Kanton Glarus in der Schweiz
 Blaustein- und Schieferstollen Recht in Recht, Provinz Lüttich in Belgien (Eifel/Ardennen)
Siehe auch
Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen